Apolonija je lahko:

Osebe 

 Apolonija, žensko osebno ime
 Apolonija Heric, čarovnica
 Apollonia Kotero, glasbenica in igralka
 Sveta Apolonija Aleksandrijska

Mesta 

 Apolonija, antična grška kolonija v Iliriji, sedanji Albaniji
 Apolonija, tračansko mesto v Bolgariji, sedanji Sazopol